Futebolistas de Portugal

Tiago David Janeiro Caeiro, nascido a 29 de março de 1984, é um futebolista português que joga com avançado atualmente no

Clube de Futebol Os Belenenses. Conta com várias passagens pelo futebol português.

Fonte
  https://www.zerozero.pt/player.php?id=119804

Naturais de Vila Franca de Xira
Futebolistas de Portugal
Futebolistas do Atlético Clube de Portugal
Futebolistas do Clube de Futebol Os Belenenses